Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Brian Gottfried 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (terzo turno)
 Brian Gottfried (finale)
 Raúl Ramírez (secondo turno)
 Roscoe Tanner (terzo turno)
 Sandy Mayer (secondo turno)
 Harold Solomon (semifinali)
 Arthur Ashe (Campione)
 John Alexander (terzo turno)

 John Newcombe (terzo turno)
 Dick Stockton (quarti di finale)
 John Lloyd (quarti di finale)
 Bob Lutz (primo turno)
 Victor Amaya (primo turno)
 Brian Gottfried (semifinali)
 Eliot Teltscher (primo turno)
 Brian Teacher (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1978